El campionat d'escacs de Sud-àfrica és un torneig d'escacs estatal de Sud-àfrica per determinar el campió del país.

Quadre d'honor 
{| class="sortable wikitable"
! # !! Any !! Ciutat !! Guanyador
|-
|	1	||	1892	||	Cape Town	||	Arthur Rivett 	Edward Roberts
|-
|	2	||	1897	||	Cape Town	||	Edward Roberts
|-
|	3	||	1899	||	Durban	||	Abraham Michael
|-
|	4	||	1903	||	Johannesburg	||	Francis Joseph Lee
|-
|	5	||	1906	||	Cape Town	||	Bruno Edgar Siegheim
|-
|	6	||	1910	||	Cape Town	||	Harry Duhan
|-
|	7	||	1912	||	Johannesburg	||	Bruno Edgar Siegheim
|-
|	8	||	1920	||	Cape Town	||	A.J.A. Cameron 	Alexander Chavkin
|-
|	9	||	1924	||	Durban	||	Alexander Chavkin
|-
|	10	||	1926	||	Johannesburg	||	Max Blieden
|-
|	11	||	1928	||	Cape Town	||	Max Blieden
|-
|	12	||	1935	||	Johannesburg	||	John C. Archer jr
|-
|	13	||	1937	||	Cape Town	||	Kurt Dreyer
|-
|	14	||	1939	||	Durban	||	Wolfgang Heidenfeld
|-
|	15	||	1946	||	Johannesburg	||	Wolfgang Heidenfeld  John Holford
|-
|	16	||	1947	||	Cape Town	||	Wolfgang Heidenfeld  Kurt Dreyer
|-
|	17	||	1949	||	Durban	||	Wolfgang Heidenfeld
|-
|	18	||	1951	||	East London	||	Wolfgang Heidenfeld
|-
|	19	||	1953	||	Johannesburg	||	John E. Eriksen
|-
|	20	||	1955	||	Cape Town	||	Wolfgang Heidenfeld
|-
|	21	||	1957	||	Durban	||	Wolfgang Heidenfeld
|-
|	22	||	1959	||	Johannesburg	||	Wolfgang Heidenfeld Kenneth Kirby
|-
|	23	||	1961	||	Cape Town	||	Woolf Gerber
|-
|	24	||	1963	||	Pretoria	||	Kenneth Kirby Kees van der Meyden
|-
|	25	||	1965	||	Salisbury	||	Piet Kroon
|-
|	26	||	1967	||	Johannesburg	||	David Friedgood
|-
|	27	||	1969	||	Pretoria	||	Piet Kroon
|-
|	28	||	1971	||	Johannesburg	||	David Friedgood
|-
|	29	||	1973	||	Cape Town	||	David Friedgood
|-
|	30	||	1975	||	East London	||	Piet KroonCharles de Villiers
|-
|	31	||	1977	||	Pretoria	||	David A. Walker	Charles de Villiers
|-
|	32	||	1979	||	Johannesburg	||	Frank Korostenski
|-
|	33	||	1981	||	Cape Town	||	Charles de Villiers
|-
|	34	||	1983	||	Pretoria	||	Donald Macfarlane
|-
|	35	||	1985	||	Johannesburg	||	Clyde Wolpe Charles de Villiers
|-
|	36	||	1987	||	Pretoria	||	Charles de Villiers
|-
|	37	||	1989	||	Secunda	||	Charles de Villiers
|-
|	38	||	1995	||	Cape Town	||	David Gluckman
|-
|	39	||	1998	||	Bruma Lake	||	Mark Rubery  Watu Kobese
|-
|	40	||	2000	||	Port Elizabeth	||	Nicholas van der Nat
|-
|	41	||	2003	||	Kempton Park	||	Watu Kobese  Kenny Solomon
|-
|	42	||	2005	||	Cape Town	||	Nicholas van der Nat
|-
|	43	||	2007	||	Cape Town	||	Henry Robert Steel
|-
|	44	||	2009	||	Cape Town	||	Nicholas van der Nat
|-
|	45	||	2011	||	Cape Town	||	Henry Robert Steel  Watu Kobese
|-
|	46	||	2014	||	Cape Town	||	Donovan van den Heever
|}

Referències 

 A History of Chess in Southern Africa, per Leonard Reitstein (2003), . Covreix els períodes de 1892 fins a 1945.
 South African Chessplayer, editat per Leonard Reitstein, publicat del 1953 a 1986.
 Guinness Chess: The Records, per Ken Whyld (1986), page 114. Aquesta llista covreix el període de 1892 fins a 1986.
 Chess In The RSA, editat per Charles van der Westhuizen i altres, publicat del 1987 a 1990.
 Chess in Southern Africa, editat per Mark Levitt i altres, publicat del 1991 a 1995.
 The Week In Chess (TWIC) per Mark Crowther. Referit a TWIC187 per 1998, TWIC286 per 2000, TWIC451 per 2003, TWIC548 per 2005, TWIC685 per 2007, TWIC791 per 2009, TWIC892 per 2011.
 Del campionat de 1924:  

Sud-àfrica
Escacs al segle XIX
Escacs al segle XX
Escacs al segle XXI
Competicions d'escacs a l'Àfrica
Competicions esportives a Sud-àfrica